Mugnano del Cardinale – comune italiano in provincia di Avellino.
Mugnano di Napoli – comune italiano della città metropolitana di Napoli.
Mugnano – frazione di Perugia.
Mugnano in Teverina – l'unica frazione di Bomarzo in provincia di Viterbo.